Цуг 2013 — третий турнир серии Гран-при ФИДЕ 2012/2013 годов, проходил в Цуге с 17 апреля по 1 мая. Вначале планировалось провести этот турнир в Лиссабоне

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Гран-при ФИДЕ
Шахматные турниры в Швейцарии
2013 год в шахматах
Спортивные соревнования в Цуге
Шахматы в Швейцарии